Платон Вакар:
 Вакар, Платон Алексеевич (1823—1899) — тайный советник, член Совета Главного управления по делам печати.
 Вакар, Платон Модестович (1853—1928) — действительный статский советник, почётный мировой судья.